est la formule brute de plusieurs isomères.

 Lactone
 glucono delta-lactone ou glucono-1,5-lactone, numéro CAS , , , , ,  & 
 glucono-1,4-lactone ou glucono gamma-lactone, numéro CAS  & 

en:C6H10O6